Влади́мир Ива́нович Рома́нов (5 декабря 1950, посёлок Ореховка, Гурьевский район, Калининградская область — 12 октября 2006, Калининград) — советский и российский серийный убийца, насильник и педофил. В 1991 и 2001—2005 годах совершил, как минимум, 12 убийств, сопряжённых с изнасилованиями.

Биография 
Родился 5 декабря 1950 года в селе Ореховка Гурьевского района Калининградской области. Жил в городе Багратионовск (Калининградская область). В 1991 году совершил двойное убийство девочек-подростков, тела которых закопал. Ввиду отсутствия трупов жертвы считались пропавшими без вести, и дело оставалось нераскрытым. В том же 1991 году Романов изнасиловал 12-летнюю девочку, пытался её задушить. Жертва осталась жива и дала описание преступника. Романов был арестован и осуждён на 10 лет лишения свободы. В тюрьме его «опустили». Вышел на свободу в 2001 году. Стал заниматься частным извозом.

Чтобы снова не попасть в тюрьму, он тщательно планировал свои преступления. Его жертвами становились девочки и девушки в возрасте от 12 до 19 лет. Он насиловал их, потом убивал. Тела закапывал в лесу, иногда бросал их в костёр.

Пытаясь установить личность маньяка, правоохранительные органы проверили 3 тысячи человек, ранее судимых за сексуальные преступления. Романов попадал в поле зрения 6 раз.

25 сентября 2006 года он попытался изнасиловать 24-летнюю девушку. Ей удалось убежать от Романова и запомнить номер его машины. Уже через два дня Романов был арестован. Он сразу же стал рассказывать о серии убийств девочек, которые совершал в 2001—2005 годах. Всего было установлено 10 эпизодов. Признался и в двойном убийстве, совершённом в 1991 году.

Жертвы 
Романов довольно подробно рассказал о своих убийствах. Вот некоторые из описаний:

Смерть 
Был помещён в калининградский следственный изолятор № 1. Содержался в одиночной камере. 11 октября 2006 года признался в совершении тринадцатого убийства, об обстоятельствах которого планировал рассказать позднее. Однако в ночь на 12 октября 56-летний педофил-убийца покончил с собой, повесившись на простыне. Убийца оставил краткую предсмертную записку, адресованную сыну, в которой просил прощения у своей семьи.

Следствие предполагает, что на счету Романова на самом деле около 20 убийств.

Документальные фильмы и телепередачи 
 Документальный фильм «Двойное дно» из цикла «Вне закона» (2006)
 Документальный фильм «Охотники на маньяков» (2008)
 Документальный фильм «Бомбилы» из цикла «Особо опасен!».

Примечания

Ссылки 
 

Убийцы СССР
Серийные убийцы России
Насильники СССР
Насильники России
Серийные убийцы 2000-х годов
Убийцы детей
Осуждённые за сексуальные преступления против несовершеннолетних
Повесившиеся
Умершие в тюрьмах России
Преступники Калининградской области